Al-Fayed ist der Familienname folgender Personen:

 Dodi Al-Fayed (1955–1997), ägyptischer Filmproduzent und Geschäftsmann
 Mohamed Al-Fayed (* 1929 oder 1933), ägyptischer Unternehmer